

Nom commun 
Piron peut désigner :
 piron, une préparation culinaire béninoise.

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Aimé Piron (1640-1727), poète français ;
 Alexis Piron (1689-1773), fils d'Aimé Piron, poète et auteur dramatique français ;
 Armand J. Piron, violoniste de jazz américain ;
 Béatrice Piron, femme politique française ;
  ;
 Constant Fidèle Armand Piron, biographe d'art.
 Claude Piron (1936-), chanteur de rock français, fondateur du groupe Danny Boy et ses Pénitents ;
 Constantin Piron (1932-2012), physicien belge ;
 Eugène Piron (1875-1928), sculpteur français ;
 Florence Piron (1966-2021), anthropologue et éthicienne de formation franco-canadienne ;
 Guillaume Piron (1992-), joueur belge de rugby à XV ;
 Guillaume Jean Piron (1748-1818), ecclésiastique catholique français ;
 Jean Adrien Piron (1790-1850), général français ;
 Jean-Baptiste Piron (1896-1974), militaire et chef des forces belges libres pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Laurent Piron (1987-), prestidigitateur belge ;
 Maurice Piron (1914-1986), philologue belge ;
 Michel Piron (1943-), homme politique français ;
 Paul L. Piron (1944-), historien d'art belge ;
 Thomas Piron (2000-), nageur français.

Toponyme 
 Avenue Brigade Piron à Bruxelles (Molenbeek-Saint-Jean)

Voir aussi 
 Brigade Piron, brigade belgo-luxembourgeoise qui participa à la libération de l'Europe aux côtés des Alliés
 charbonnage du Piron, à Liège
 Le Piron, dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles

Homonymie de patronyme